Mucheng bezeichnet:

 Mucheng (Jiajiang) (木城镇), Großgemeinde im Kreis Jiajiang in der chinesischen Provinz Sichuan
 Mucheng (Longling) (木城彝族傈僳族乡), Nationalitätengemeinde der Yi und Lisu im Kreis Longling in der chinesischen Provinz Yunnan
 Mucheng (Wuzhi) (木城街道), Straßenviertel im Kreis Wuzhi in der chinesischen Provinz Henan